Павел Афонин:
 Афонин, Павел Васильевич — экскаваторщик треста «Мосстроймеханизация» № 1 Главмосстроя, Герой Социалистического Труда.
 Афонин, Павел Иванович (1900—1955) — советский военачальник, генерал-майор.